William Nicholson (1753-1815) – chimico e saggista britannico
 William Nicholson (1948 – ) – sceneggiatore britannico
 William Nicholson (1872-1949) – artista britannico

 William M. Nicholson (1863-1932) – ammiraglio inglese